Landkreis Regensburg
 Regensburg (stad)
 bisdom Regensburg
 Prinsbisdom Regensburg
 Rijksstad Regensburg